Грабовец  — многозначный термин.

Белоруссия 
 Грабовец — деревня в Барановичском районе Брестской области.

Польша 
 Грабовец — гмина в Люблинском воеводстве.
 Грабовец — деревня в Люблинском воеводстве, центр одноимённой гимны.

Россия 
 Грабовец — хутор в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.

Словакия 
 Грабовец — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края.

Украина 
 Грабовец — село в Немировском районе Винницкой области.
 Грабовец — село в Черневецком районе Винницкой области.
 Грабовец — село в Богородчанском районе Ивано-Франковской области.
 Грабовец — село во Львовском районе Львовской области.
 Грабовец — село в Славской общине Стрыйского района Львовской области.
 Грабовец — село в Грабовецко-Дулибской общине Стрыйского района Львовской области.
 Грабовец — село в Тернопольском районе Тернопольской области.

Персоналии
 Грабовец, Анатолий Иванович (род. 1938) - академик НААН Украины .

См. также 
 Грабовец — гласный польский дворянский герб.